

Persone
 Alessandro Morbidelli – astronomo italiano
 Franco Morbidelli – pilota motociclistico italiano
 Giancarlo Morbidelli – imprenditore e progettista italiano
 Gianni Morbidelli – pilota automobilistico italiano

Altro
 Morbidelli – casa motociclistica italiana con sede a Pesaro
 5596 Morbidelli – asteroide della fascia principale
 Morbidelli VR 125 – motocicletta da competizione della Morbidelli
 Morbidelli-Benelli Armi – denominazione fino al 1978 della MBA, casa motociclista italiana che aveva sede a Sant'Angelo in Vado, provincia di Pesaro e Urbino